Raappanansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Raappanansaari (ö i Rovaniemi), Lappland, 
 Raappanansaari (ö i Tunturi-Lappi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar